Johan Evertsen (1617) (?-1617), 'de Kapitein' of 'de Oude', Nederlands vlootkapitein in de Tachtigjarige Oorlog
 Johan Evertsen (1600-1666), zijn zoon, Nederlands admiraal in de Tachtigjarige Oorlog en de Eerste en Tweede Engels-Nederlandse Oorlog